Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
L'Américain de 40 ans Nicholas Monroe, spécialiste du double, annonce mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette édition de l'US Open. Il dispute son dernier match au deuxième tour, au côté de Keegan Smith, face aux Italiens Simone Bolelli et Fabio Fognini.

Lauréats 
Les tenants du titre Rajeev Ram et Joe Salisbury remportent le tournoi en battant en finale Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau du double messieurs sur le site officiel du tournoi
 

2022
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022